Bosznia-Hercegovina
Greda falu Bosanska Gradiška községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Greda falu Ljubuški községben, Nyugat-Hercegovina kantonban
Greda falu Šipovo községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Greda falu Maruševec községben, Varasd megyében
Greda falu Sziszek községben, Sziszek-Monoszló megyében
Greda falu Vrbovec községben, Zágráb megyében
Greda Breška falu Ivanić-Grad községben, Zágráb megyében
Greda Sunjska falu Sunja községben, Sziszek-Monoszló megyében
Babina Greda falu és község Vukovár-Szerém megyében
Donja Greda falu Rugvica községben, Zágráb megyében
Gabajeva Greda falu Hlebine községben, Kapronca-Kőrös megyében
Gornja Greda falu Brckovljani községben, Zágráb megyében
Sopjanska Greda falu Sopje községben, Verőce-Drávamente megyében
Visoka Greda falu Vrbje községben, Bród-Szávamente megyében
Zlatna Greda falu Bilje községben, Eszék-Baranya megyében